Григорий Ерёмин: Ерёмин, Григорий Егорович (1909—1981) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.
 Ерёмин, Григорий Михайлович (1904—1988) — советский разведчик, полковник.